Cтрашилки
 Страшилки — жанр современного детского фольклора, короткие рассказы, цель которых — испугать слушателя.
 Страшилки — устаревшее название отряда насекомых Привиденьевые.
 «Шрек: Страшилки» (Scared Shrekless) — американский короткометражный мультфильм, созданный в 2010 году к Хэллоуину.